Anthony Browne (1500-1548) (~1500-1548), Engels staatsman
 Anthony Browne (1e viscount Montague) (1528-1592), Engels edelman
 Anthony Browne (auteur) (*1946), Brits illustrator en schrijver van kinderboeken
 Anthony Browne (politicus) (*1967), Brits politicus voor de Conservatieven